La Flèche (België), een plaats in de deelgemeente Jehonville van Bertrix in de Belgische provincie Luxemburg.
 La Flèche (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Sarthe 
 Kanton La Flèche, een kanton waar de Franse gemeente in ligt